nom portugais d'une région, l' Ouest (sous-région)
 nom d'un club de football brésilien Oeste Futebol Clube.